Петер Сиверс (Пётр Иванович) (; 1674, Штаде — 1740, Санкт-Петербург) — российский военный и государственный деятель голштинского происхождения, адмирал (1727).

Биография 

Родился в городе Штаде (шведский Бремен). Вскоре после его рождения семья переехала в Копенгаген и его отец поступил капитаном в датскую военно-морскую службу.

Петер Сиверс поступил в датский военно-морской флот в четырнадцатилетнем возрасте, и к 1703 году дослужился до звания подпоручика.

Служба в России 
В 1704 году поступил на русскую военно-морскую службу и был послан в Архангельск, а оттуда на Олонецкую верфь. В июле 1705 года он уже командовал в эскадре вице-адмирала Крюйса шнявою «Дефалк» и принял участие в обороне Котлина от шведов. В дальнейшем он командовал рядом кораблей Балтийского флота, в 1712 году заведовал экипажскими делами в петербургском адмиралтействе.

Весной 1714 года был произведён в капитан-командоры; шаутбенахт с 1719, вице-адмирал с 1721, адмирал с 1727 года; 21 мая 1725 года был награждён орденом Св. Александра Невского. В 1727 году стал вице-президентом Адмиралтейств-коллегии, в следующем году стал её президентом.

В 1732 году был несправедливо отстранён от должности и сослан в свои имения в Кексгольмский уезд, где находился до 1740 года; 9 января ему было позволено по его прошению приехать для лечения в Санкт-Петербург. Здесь он и умер. Его жена подала прошение в Адмиралтейств-коллегию о выдаче ей заслуженного прежде её мужем жалованья, и по постановлению Кабинета ей было выдано 1900 рублей. Елизавета Петровна, вступив на престол, вспомнила об этом сподвижнике её отца и 10 августа 1744 года повелела: «Жене адмирала Сиверса Софии Елисавете Нумерс и детям ее отдать в вечное владение вместо заслуженного мужем ее жалованья лифляндскую мызу Екзекали и кронштадтский флагманский каменный дом». 

За время своей службы Сиверс командовал следующими кораблями:
 14-пушечной шнявой «Фалк» (1705—1706)
 24-пушечным фрегатом «Кроншлот» (1707—1709)
 50-пушечным кораблём «Виктория» (1713)
 70-пушечным кораблём «Леферм» (1714—1715)
 60-пушечным кораблём «Св. Екатерина» (1716)
 64-пушечным кораблём «Москва» (1717—1718)

См. также 
Список адмиралов Российского императорского флота

Литература

Ссылки 
 Сиверс Петр Иванович
 

Президенты Адмиралтейств-коллегии
Адмиралы (Российская империя)
Участники Северной войны
Пётр Иванович